Кюкента́ль () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кюкенталь, Вилли Георг (1861-1922) — немецкий зоолог.
 Кюкенталь, Георг (1864-1955) — немецкий ботаник, теолог и священник.